Comitatul Effingham (în original, Effingham County) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Comitatul Effingham, statul Georgia, (categorie și format)
 Comitatul Effingham, statul Illinois, (categorie și format)

Vezi și 

 Effingham (dezambiguizare)
 Effing (dezambiguizare)
 Ham (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii